Рудольф I Бургундский может означать:

 Рудольф (Родольфо) I (ок.859 — 25 октября 912) — король Верхней Бургундии с 888
 Рауль (Рудольф) I (ок. 890 — 15 января 936) — герцог Бургундии в 921—923, король Западно-Франкского королевства с 923